Oostkerke pode ser:

 uma vila belga no município de Damme, Oostkerke (Damme)
 uma vila belga no município de Diksmuide, Oostkerke (Diksmuide)